STL:
 Стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library, STL) — стандартная библиотека шаблонов в языке программирования C++.
 STL — формат файла с данными о 3D-модели.
 STL — обозначение технологического процесса «лазерная стереолитография».
 STL — Реализация языка Instruction List для программирования контроллеров SIMATIC S7.